Morgan County ist der Name folgender Countys in den Vereinigten Staaten:

 Morgan County (Alabama)
 Morgan County (Colorado)
 Morgan County (Georgia)
 Morgan County (Illinois)
 Morgan County (Indiana)
 Morgan County (Kentucky)
 Morgan County (Missouri)
 Morgan County (Ohio)
 Morgan County (Tennessee)
 Morgan County (Utah)
 Morgan County (West Virginia)